Rainer Joseph de Austria (30 septembrie 1783 – 16 ianuarie 1853) a fost vicerege al regatului Lombardia-Veneția din 1818 până în 1848. De asemenea, a fost arhiduce de Austria, prinț regal al Ungariei și Boemiei.

Arbore genealogic 

Nașteri în 1783
Decese în 1853
Arhiduci de Austria
Casa de Habsburg-Lorena
Cavaleri ai Lânii de Aur